Karakoyunlu kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qaraqoyunlu, ort, Aghsu,

Turkiet 

 Karakoyunlu (distriktshuvudort i Turkiet), Iğdır, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar